Александр Шкляев:
 Шкляев, Александр Григорьевич (род. в 1944) — удмуртский писатель, литературовед, критик. Член Союза писателей России, лауреат Государственной премии УР.
 Шкляев, Александр Сергеевич (1919—1987) — советский гидролог, основатель и зав. кафедрами метеорологии и гидрологии суши, проректор по научной работе, декан географического факультета Пермского университета.